A Knight Errant – cortometraggio del 1907 diretto da J.H. Martin
 The Knight Errant – cortometraggio del 1911 diretto da Francis Boggs
 A Knight Errant – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Knight Errant – film del 1922 diretto da George Ridgwell